Моштейро́ (, ) — власна назва.

Топоніми

Моштейро (Віла-ду-Конде)
 Моштейро (Санта-Марія-да-Фейра)
 Сан-Мігел-ду-Соту і Моштейро